A sexta edição do torneio de futebol dos Jogos Pan-americanos foi disputado em cinco cidades da Colômbia: Cali (cidade principal dos Jogos) Cartago, Buga, Palmira e Tuluá, de 31 de Julho a 12 de Agosto de 1971. Doze equipes divididas em três grupos de quatro participaram de uma competição em pontos corridos, com o México defendendo o título. Depois da fase preliminar houve a fase final.

Fase Preliminar

Grupo A (Cali)

Grupo B (Cartago)

Grupo C (Buga e Tuluá)

Fase Final (Buga, Cali e Palmira)

Premiação

Classificação final

Ligações externas 
 

Pan
1971
Futebol